

Carriera
È stata selezionata dalle Atlanta Dream al primo giro del Draft WNBA 2022 (1ª scelta assoluta).

Nazionale
Con la nazionale statunitense ha disputato i Campionati americani del 2021, conclusi con la vittoria del torneo; è stata nominata MVP e inserita nel miglior quintetto della manifestazione.

Palmarès
 WNBA Rookie of the Year (2022)
 WNBA All-Rookie First Team (2022)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

 Scheda su ukathletics.com